

Patronyme 

 Andreas Brehme (né en 1960), footballeur allemand ;
 Anton Brehme (né en 1999), joueur allemand de volley-ball ;
 Hans Brehme (1904-1957), compositeur allemand.

Toponymes 

 Brehme est une commune allemande située dans l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe.

Voir aussi